Krzesiński ist der Familienname folgender Personen:

Adam Krzesiński (* 1965), polnischer Fechter
Stanisław Krzesiński (* 1950), polnischer Ringer